Мерхотепра Ини — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в  1658 — 1655 годах до н. э. Представитель XIII династии (Второй переходный период).

Согласно Туринскому папирусу, Мерхотепра был следующим царём в списке после Мернеферра Эйе и правил 2 года 2 месяца и 9 дней. Вторым его именем было Ини. Он также упомянут в Карнакском списке, на плите, обнаруженной в Абидосе, и на скарабее, хранящемся в Лувре. Вероятно, его можно отождествить с Мерхотепра Себекхотепом, статуя которого была найдена в Карнаке.

Согласно карнакской Юридической стеле, современником Мерхотепра Ини был дед чиновника, который жил при фараоне Небирирау I.

Имена Мерхотепра Ини 

Его тронным именем было Мерхотепра, «Возлюбленный, умиротворяющий бога солнца», а личным именем — Ини.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Фараоны XIII династии
Фараоны по алфавиту